

Persone 
 Ann Millikan – compositrice statunitense
 Robert Millikan – fisico statunitense, Premio Nobel 1923 per la fisica nel 1923

Altro 
 Ancora in ritardo signora Millikan – episodio della serie Mistero in galleria
 Cratere Millikan – cratere lunare nella faccia nascosta della Luna